Mušov může být:

 Mušov – samota, katastrální území a zaniklá vesnice v okrese Brno-venkov v Jihomoravském kraji
 Mušovská nádrž – údolní nádrž na řece Dyji na rozhraní okresů Brno-venkov a Břeclav v Jihomoravském kraji